Een verkeersweg:
 N638 (België)
 N638 (Frankrijk)
 N638 (Nederland), zie Provinciale weg 638

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing